Сен-Клер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Сен-Клер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Клер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Сен-Клер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Сен Клер () — передмістя Данідіна, Нова Зеландія